Sándor János (1841–1909) gimnáziumi igazgató-tanár, unitárius egyházi gondnok
Sándor János (1860–1922) politikus, belügyminiszter
Sándor János (1888–1976) orvosi szakíró
Sándor János (1920–1987) bányamérnök
Sándor János (1921–1977) fizikus, egyetemi docens
Sándor János (1928–2009) labdarúgó-játékvezető
Sándor János (1929–2012) néprajzgyűjtő, helytörténész.
Sándor János (1933–2010) karmester
Sándor János (1937) színházi rendező, szakíró
 Sándor János (1946) hegedűművész és -tanár, hangversenymester, karmester
Sándor János (1963) építész
Sándor János (?) kerttervező mérnök

Jegyzetek